«Ма́ртин» () — американская авиационно-космическая компания, основанная Гленном Л. Мартином в начале 20 века. 
Компания «Мартин» произвела много известных самолётов для ВВС США и их союзников, особенно во время Второй мировой войны и холодной войны. 
В 1950-х и 1960-х годах компания «Мартин» перешла от производства самолётов к ракетно-космическим, космическим исследованиям и использованию космического пространства.

История 

В 1913 году мексиканские повстанцы из северо-западного штата Сонора приобрели в Лос-Анджелесе один биплан Мартина Пушера, чтобы атаковать правительственные военно-морские силы, атакующие порт Гуаймас. Самолёт был отправлен 5 мая 1913 года в пяти ящиках в Тусон, штат Аризона, через Wells Fargo Express, а затем через границу в город Нако, Сонора. Самолёт, названный повстанцами «Сонора», был вновь собран там и снабжён вторым местом лётчика-бомбера.

В 1924 году компания «Мартин» купила фирму Curtiss для производства её разведывательного бомбардировщика, SC-1,  которых в конечном итоге Martin произвёл в количестве 404 ед. 
В 1929 году Мартин продал завод в Кливленде и построил новый в Мидл-Ривер, штат Мэриленд, к северо-востоку от Балтимора.

60-е: слияние с компанией «Мариэтта», образована Мартин Мариэтта.

Ракетостроение 

Разработала ракеты «Титан» для космических полётов (1960-х и 1970-х годах ракеты «Титан» использовались для пилотируемых полётов).

Примечания 

Ракетно-космические компании США
Оборонные компании США
Авиастроительные компании США